В одиночному розряді тенісного турніру Brasil Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Забіне Гак здобула титул, у фіналі перемігши Вероніку Мартінек 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Федеріка Бонсіньйорі (2-ге коло)
 Флоренсія Лабат (чвертьфінал)
 Вероніка Мартінек (фінал)
 Мерседес Пас (2-ге коло)

 Інес Горрочатегі (півфінал)
 Забіне Гак (переможниця)
 Донна Фейбер (півфінал)
 Катя Олєклаус (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open